Халпиља има више значења:

 Халпиља (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Халпиља (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Халпиља (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику